Brownout steht für:
 eine kurzzeitige Spannungsabsenkung, siehe Stromausfall
 Brownout (Luftfahrt), eine Einschränkung der Sichtverhältnisse durch Staub oder Sand
 Brown-out-Syndrom: eine Krankheit der modernen Arbeitswelt, bei der der Sinn der Tätigkeit nicht mehr erkennbar ist
 Brownout (Softwaretechnik): Einschränkung von Funktionen einer Website oder Applikation aufgrund von Überlastung

Siehe auch:
 Blackout (Begriffsklärung)